3 miejscowości w Polsce:
 Karw – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim, w gminie Górzno
 Karw – leśniczówka w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Czerniejewo
 Karw – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Malechowo

Jezioro:
 Karw – jezioro koło miejscowości Karwie

Zobacz też: 
 Wielki Karw – wyspa
 Mały Karw – wyspa